Lake Constance ist der englische Name für den Bodensee.

Außerdem bezeichnet er folgende Seen:

in Neuseeland:
 Rotopōhueroa / Lake Constance

in den Vereinigten Staaten:
 Lake Constance (New Hampshire)
 Lake Constance (Washington)

Siehe auch:
 Constance Lake
 Big Constance Lake